Corbera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corbera (kommun), Valencia, Província de València, 
 Corbera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Corbera de Llobregat (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar